漢字 se refiere a los sinogramas, o caracteres empleados en la escritura china y japonesa, así como, a veces, en la coreana y antiguamente en la vietnamita:
 Hanzi, los caracteres chinos empleados en la escritura del chino.
 Kanji, los caracteres chinos empleados en la escritura del japonés.
 Hanja, los caracteres chinos empleados a veces en la escritura del coreano.
 Hán tự, los caracteres chinos empleados anteriormente en la escritura del vietnamita.